Bei den XXXII. Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio wurde ein Wettbewerb im Baseball ausgetragen. Somit fand seit 2008 wieder ein Wettkampf im Baseball bei Olympischen Sommerspielen statt.

Es wurde ein Turnier für Männer vom 28. Juli bis zum 7. August 2021 ausgetragen bei dem sechs Mannschaften teilnahmen. Mit dem olympischen Softballturnier fand für die Frauen ein entsprechender Wettbewerb statt.

Spielorte 

Das olympische Baseballturnier fand in Yokohama und Fukushima und somit außerhalb von Tokio statt.

Als Wettkampfstätten dienten das Yokohama Stadium und das Fukushima Azuma Stadium. Beide Stadien verfügten über ein Fassungsvermögen von 30.000 Zuschauern.

Im Fukushima Azuma Stadium fand das Eröffnungsspiel statt. Ziel war es zur wirtschaftlichen Wiederbelebung der Region beizutragen. Auch das Eröffnungsspiel des Olympischen Softballturniers wurde hier ausgetragen. Alle weiteren Spiele wurden im Yokohama Stadium ausgetragen.

Qualifikation 

Folgende Mannschaften hatten sich für das Turnier qualifiziert:

Olympisches Turnier

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde 
In der Finalrunde werden in zehn Spielen die Medaillengewinner ausgespielt.

Turnierbaum

1. Runde

2. Runde

Hoffnungsspiel 1. Runde

Hoffnungsspiel 2. Runde

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale

Medaillengewinner

Weblinks 
 Baseball auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020

Einzelnachweise 

Baseball
Baseball bei den Olympischen Sommerspielen
Baseball 2021
Sport (Fukushima, Fukushima)
Sportveranstaltung in Yokohama